Mannkopf ist der Nachname von:

 Andreas Mannkopff (1939–2015), deutscher Schauspieler
 Emil Mannkopff (1836–1918), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Georg Mannkopff (1859–1933), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Reinhold Mannkopff (1894–1978), deutscher Physiker